

Patronyme 

 Adolphe Ferrier (1842-1906), homme politique français ;
 Bertrand Ferrier (1977-), auteur et musicien français ;
 Boniface Ferrier (ca1350-1417), moine, prieur général des Chartreux, frère de Vincent Ferrier ;
  ;
  ;
 Élisabeth Ferrier, (1945), comédienne française ;
 Gabriel Ferrier (1847-1914), peintre orientaliste français
 Gratien Ferrier (1771-1848), général français ;
 Guy Ferrier (1951-), joueur et entraîneur de football français ;
 Jean Ferrier I (?-1521), archevêque d'Arles ;
 Jean-Pierre Ferrier (né en 1940), mathématicien français ;
 Jean Ferrier II ( ? - 1550) neveu du précédent, archevêque d'Arles ;
 Jérémie Ferrier (1576-1626), théologien français ;
 Julie Ferrier (1971-), humoriste et comédienne française ;
 Kathleen Ferrier (1912-1953), contralto britannique ;
 Michaël Ferrier (1967-), écrivain français ;
 Michel Ferrier (), compositeur français de la Renaissance ;
 Paul Ferrier (1843-1928), dramaturge français ;
 Pierre Elie Ferrier, dit « Pef » (1939-), auteur-illustrateur de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Pierre Joseph de Ferrier du Chatelet (1739-1828), général français ;
 Vincent Ferrier (1350-1419), dominicain espagnol, frère de Boniface Ferrier.

Toponyme 

 Ferrier, commune de l'arrondissement de Fort-Liberté en Haïti ;
 Ferrier, communauté située dans l’Alberta au Canada.

Autres 
Ferrier désigne aussi notamment :
 Ferrier, accumulation de déchets issue d'un ancien bas fourneau ou d'une forge.
 Les hôtels Ferrier et Cundier, hôtels particuliers jumeaux et mitoyens, situés à Aix-en-Provence (France).

Voir aussi 
 Ferrier antique de Tannerre-en-Puisaye, lieu où sont amassés des résidus d'extraction du fer à Tannerre-en-Puisaye